Hawar Mulla Mohammed Taher Zebari (ur. 1 czerwca 1981 r. w Mosulu) – iracki piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji obrońcy.

Kariera piłkarska 
Przygodę z futbolem rozpoczął w 2000 w klubie Al-Quwa Al-Jawiya. W 2005 został zawodnikiem klubu Al-Ansar. W 2006 przeszedł do Apollonu Limassol. W 2007 był na wypożyczeniu w Al Ain FC. W 2008 przeszedł do Al-Khor. W 2008 został zawodnikiem klubu Anorthosis Famagusta. Od 2009 do 2010 był zawodnikiem Persepolis Teheran. W 2010 grał w zespole Erbil SC. W 2011 przez kilka miesięcy był piłkarzem Esteghlal Teheran. W sezonie 2011/2012 był piłkarzem Zob Ahan Isfahan. W latach 2013–2014 reprezentował barwy Erbil SC. Karierę piłkarską zakończył w 2015 jako zawodnik Al-Quwa Al-Jawiya.

Kariera reprezentacyjna 
Karierę reprezentacyjną rozpoczął w 2001. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich 2004 i Pucharu Azji 2007 (mistrzostwo). W 2009 został powołany przez trenera Velibora Milutinovicia na Puchar Konfederacji 2009, gdzie Irak odpadł w fazie grupowej. W 2011 członek kadry na Puchar Azji 2011. W sumie w reprezentacji wystąpił w 112 spotkaniach i strzelił 19 bramek.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie national-football-teams.com 

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze Apollona Limassol
Piłkarze Al-Ain FC
Piłkarze Al-Quwa Al-Jawiya
Piłkarze Al-Khor
Piłkarze Anorthosisu Famagusta
Piłkarze Persepolis FC
Piłkarze Esteghlalu Teheran
Piłkarze Zobu Ahan Isfahan
Uczestnicy Pucharu Azji 2007
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Ludzie urodzeni w Mosulu
Urodzeni w 1981
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004